Małgorzata – imię żeńskie
 Małgorzata – królowa Szkocji 1286–1290
 Małgorzata I – królowa Danii, Szwecji i Norwegii 1395–1412
 Małgorzata – żona Ernesta I Żelaznego, arcyksięcia Styrii, Karyntii i Krainy; córka Bogusława V, księcia wołogosko-rugijskiego i słupskiego oraz Adelajdy Welf
 Małgorzata – rosyjska mniszka prawosławna pochodzenia greckiego, nowomęczennica
 Małgorzata – hrabina Burgundii w latach 1190-1208
 Małgorzata – angielska hrabina Pembroke
 Małgorzata – księżna Danii
 Małgorzata – księżniczka Grecji
 Małgorzata – infantka hiszpańska
 Małgorzata (księżna zatorska)
 Małgorzata Nikołajewna (Маргарита Hиколаевна) – postać z powieści Mistrz i Małgorzata
 Święta Małgorzata – kilka świętych o tym imieniu
 św. Małgorzata Antiocheńska (zm. ok. 303–305) – męczennica z czasów rzymskich
 św. Małgorzata Szkocka (ok. 1045–1093) – królowa Szkocji
 św. Małgorzata Węgierska (1242–1270) – węgierska królewna, dominikanka, mistyczka, stygmatyczka
 św. Małgorzata z Kortony (1247–1297) – włoska tercjarka, stygmatyczka
 św. Małgorzata Maria Alacoque (1647–1690) – francuska wizytka, wizjonerka
 Małgorzata – polski film fabularny z 1979 w reż. Danuty Kępczyńskiej